Кратер Бингам () — ударный кратер в экваториальной части обратной стороны Луны. Название дано в честь американского археолога и политика, открывателя «затерянного города инков» Мачу-Пикчу, Хайрама Бингема (1875—1956) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 году. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Лобачевский на северо-западе; кратер Гюйо на северо-востоке; кратер Оствальд на востоке-северо-востоке; кратер Ибн Фирнас на востоке-юго-востоке; кратер Кинг на юго-востоке; кратеры Качальский и Вивиани на юге-юго-востоке и кратер Фирсов на юго-западе.

Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 35,0 км, глубина — 2,1 км.

Вал кратера сглажен, имеет близкую к циркулярной форму с выступом в юго-восточной части. Высота вала над окружающей местностью составляет около 950 м, объем кратера — около 800 км3. По всей вероятности, кратер покрыт породами, выброшенными при образовании кратера Лобачевский. Вал кратера и дно его чаши отмечено множеством мелких кратеров.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Топографическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны